Neur (persiska: درياچه نئور) är en sjö i sydöstra Ardabil i Iran och 2 500 meter över havet. Namnet Neur betyder sjö på mongoliska. Bland annat lever regnbåge (fisk) i Neur.

Källor 

Insjöar i Ardabil (provins)
Insjöar i Gilan